Motocyklowe Grand Prix San Marino 2012 – trzynasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 16 września 2012 roku na torze Misano World Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2012
2012 we Włoszech